Японская соккер-лига 1990/1991 Дивизион 1 — 26-й сезон высшего дивизиона Японская соккер-лига Дивизион 1.

Турнирная таблица

Символическая сборная 
 Мацунага, Сигэтацу
 Хориикэ, Такуми
 Като, Хисаси
 Хасиратани, Тэцудзи
 Миура, Ясутоси
 Рамос, Руй
 Китадзава, Цуёси
 
 Renato
 Такэда, Нобухиро
 Миура, Кадзуёси

См. также 
 Вторая японская футбольная лига 1990/1991

Ссылки 
 RSSSF

Япония
Япония
1991
Спорт в Японии в 1990 году
Спорт в Японии в 1991 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1990/1991